Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym Big Air podczas mistrzostw świata w Aspen została rozegrana na skoczni o nazwie Buttermilk Big Air. Kwalifikacje rozegrano 14 marca o 9:40, z kolei finał 16 marca o 13:30. Złoty medal wywalczył Kanadyjczyk Mark McMorris, który pokonał drugiego Maxence'a Parrota oraz trzeciego Marcusa Klevelanda.

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021